Талман — фамилия. Известные носители:

 Талман, Джон (1677—1726) — британский антиквар и коллекционер произведений искусства.
 Талман, Оскар (1878—1945) — бельгийский гребец, серебряный призёр летних Олимпийских игр (1908).
 Талман, Уильям (1650—1719) — английский архитектор эпохи барокко, также ландшафтный архитектор.

См. также 
 Тальман